Benjamin Gloxin ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Gloxin (Politiker) (um 1570–??), deutscher Apotheker und Politiker, Bürgermeister von Worms 
 Benjamin Peter Gloxin (1765–1794), deutscher Botaniker und Arzt